En , Chyby peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Chyby, village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Chyby, village.